Velika nagrada Avstralije 2013 je prva dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v . Odvijala se je 17. marca 2013 na uličnem dirkališču Melbourne Grand Prix Circuit v Melbournu. Zmagal je Kimi Räikkönen, Lotus-Renault, drugo mesto je osvojil Fernando Alonso, Ferrari, tretji pa je bil Sebastian Vettel, Red Bull-Renault.

Rezultati

Kvalifikacije

|-
! 1
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 1:44,657
| 1:36,745
| 1:27,407
| 1
|-
! 2
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 1:44,472
| 1:36,524
| 1:27,827
| 2
|-
! 3
| 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 1:45,456
| 1:36,625
| 1:28,087
| 3
|-
! 4
| 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 1:44,635
| 1:36,666
| 1:28,490
| 4
|-
! 5
| 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 1:43,850
| 1:36,691
| 1:28,493
| 5
|-
! 6
| 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 1:43,380
| 1:36,194
| 1:28,523
| 6
|-
! 7
| 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 1:45,545
| 1:37,517
| 1:28,738
| 7
|-
! 8
| 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 1:44,284
| 1:37,641
| 1:29,013
| 8
|-
! 9
| 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 1:45,601
| 1:36,901
| 1:29,305
| 9
|-
! 10
| 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 1:44,688
| 1:36,644
| 1:30,357
| 10
|-
! 11
| 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 1:45,930
| 1:38,067
|
| 11
|-
! 12
| 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 1:47,330
| 1:38,134
|
| 12
|-
! 13
| 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:44,871
| 1:38,778
|
| 13
|-
! 14
| 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 1:46,450
| 1:39,042
|
| 14
|-
! 15
| 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 1:44,400
| 1:39,900
|
| 15
|-
! 16
| 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 1:47,328
| 1:40,290
|
| 16
|-
! 17
| 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 1:47,614
|
|
| 17
|-
! 18
| 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 1:47,776
|
|
| 18
|-
! 19
| 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 1:48,147
|
|
| 19
|-
! 20
| 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 1:48,909
|
|
| 20
|-
! 21
| 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 1:49,519
|
|
| 21
|-
! 22
| 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 1:50,626
|
|
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Dirka

|-
! 1
| 7
|  Kimi Räikkönen
| Lotus-Renault
| 58
| 1:30:03,225
| 7
| 25
|-
! 2
| 3
|  Fernando Alonso
| Ferrari
| 58
| +12,451
| 5
| 18
|-
! 3
| 1
|  Sebastian Vettel
| Red Bull-Renault
| 58
| +22,346
| 1
| 15
|-
! 4
| 4
|  Felipe Massa
| Ferrari
| 58
| +33,577
| 4
| 12
|-
! 5
| 10
|  Lewis Hamilton
| Mercedes
| 58
| +45,561
| 3
| 10
|-
! 6
| 2
|  Mark Webber
| Red Bull-Renault
| 58
| +46,800
| 2
| 8
|-
! 7
| 15
|  Adrian Sutil
| Force India-Mercedes
| 58
| +1:05,068
| 12
| 6
|-
! 8
| 14
|  Paul di Resta
| Force India-Mercedes
| 58
| +1:08,449
| 9
| 4
|-
! 9
| 5
|  Jenson Button
| McLaren-Mercedes
| 58
| +1:21,630
| 10
| 2
|-
! 10
| 8
|  Romain Grosjean
| Lotus-Renault
| 58
| +1:22,759
| 8
| 1
|-
! 11
| 6
|  Sergio Pérez
| McLaren-Mercedes
| 58
| +1:23,367
| 15
|
|-
! 12
| 18
|  Jean-Éric Vergne
| Toro Rosso-Ferrari
| 58
| +1:23,857
| 13
|
|-
! 13
| 12
|  Esteban Gutiérrez
| Sauber-Ferrari
| 57
| +1 krog
| 18
|
|-
! 14
| 17
|  Valtteri Bottas
| Williams-Renault
| 57
| +1 krog
| 16
|
|-
! 15
| 22
|  Jules Bianchi
| Marussia-Cosworth
| 57
| +1 krog
| 19
|
|-
! 16
| 20
|  Charles Pic
| Caterham-Renault
| 56
| +2 kroga
| 22
|
|-
! 17
| 23
|  Max Chilton
| Marussia-Cosworth
| 56
| +2 kroga
| 20
|
|-
! 18
| 21
|  Giedo van der Garde
| Caterham-Renault
| 56
| +2 kroga
| 21
|
|-
! Ods
| 19
|  Daniel Ricciardo
| Toro Rosso-Ferrari
| 39
| Izpuh
| 14
|
|-
! Ods
| 9
|  Nico Rosberg
| Mercedes
| 26
| El. sistem
| 6
| 
|-
! Ods
| 16
|  Pastor Maldonado
| Williams-Renault
| 24
| Zavrten
| 17
| 
|-
! DNS
| 11
|  Nico Hülkenberg
| Sauber-Ferrari
| 0
| Dovod goriva
| 11
| 
|-
! colspan=8|Vir:
|}

Sklici in opombe

Formula 1 sezona 2013
2013